A 2018-as rali-világbajnokság a széria 46. szezonja volt. A szezon 13 versenyből állt, amely 2018. január 25-én vette kezdetét a Monte-Carlo-ralival, és november 18-án, az ausztrál ralival fejeződött be.

Sébastien Ogier és Julien Ingrassia újból megvédték világbajnoki címüket, ezzel sorozatban hatodik elsőségüket megszerezve a rali-világbajnokságok történetében. A címet az utolsó futamon biztosították be, megelőzve Thierry Neuville-t és Ott Tänakot. A gyártók versenyét a Toyota nyerte.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

WRC

Privát WRC

Eredmények

WRC

Gyártók versenye

Források

További információk
 Hivatalos honlap

Rali-világbajnokságok
Rali